Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 2015 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 68 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Первые игры турнира прошли 17 марта 2014 года, а финальная игра состоялась 6 апреля на «Лукас Ойл-стэдиуме» в Индианаполисе (штат Индиана). В финале турнира команда «Дьюк Блю Девилз» обыграла «Висконсин Бэджерс» со счётом 68:63 и стала национальным чемпионом. Самым выдающимся игроком турнира был назван игрок «Блю Девилз» Тайс Джонс.

Регламент турнира 
В турнире 2015 года могут принять участие 68 из 334 команд, представляющих первый дивизион. 17 команд первого дивизиона не могут участвовать в турнире из-за несоответствия регламенту чемпионата, ограничениям, наложенных из-за нарушений, и реклассификации из низших дивизионов.

31 из 32 автоматических квалификаций в турнир будут отданы победителям конференционных турниров. Оставшаяся автоматическая квалификация будет отдана победителю регулярного чемпионата Лиги Плюща, которая не проводит конференционный турнир. Остальные 36 путёвки в турнир NCAA будут распределен организационным комитетом.

В 2015 году оргкомитет выбирает все 68 команд, которые будут участвовать в турнире. Тридцать одна из 32 автоматических квалификаций в турнир отдаются победителям конференционных турниров. Оставшаяся автоматическая квалификация отдаётся победителю регулярного чемпионата Лиги Плюща, которая не проводит конференционный турнир.

Организационный комитет также распределяет все 68 команд по турнирной сетке.

Расписание и места проведения турнира NCAA 2015 

Следующие места были выбраны для проведения турнира 2015 года:

First Four
 17-18 марта
 University of Dayton Arena, Дейтон (Огайо)

Второй и третий раунды
 19 и 21 марта
 Jacksonville Veterans Memorial Arena, Джэксонвилл (Флорида) (Принимающая сторона: Университет Джэксонвилля)
 KFC Yum! Center, Луисвилл (Кентукки) (Принимающая сторона: Луисвиллский университет)
 Консол Энерджи-центр, Питтсбург (Пенсильвания) (Принимающая сторона: Университет Дюкейн)
 Мода-центр, Портленд (Орегон) (Принимающая сторона: Орегонский университет)
 20 и 21 марта
 Тайм Уорнер Кейбл-арена, Шарлотт (Северная Каролина) (Принимающая сторона: Университет Северной Каролины в Шарлотт)
 Нэшнуайд-арена, Коламбус (Огайо) (Принимающая сторона: Университет штата Огайо)
 Сэнчури Линк-центр, Омаха (Небраска) (Принимающая сторона: Университет Крейтона)
 Ки-арена, Сиэтл (Вашингтон) (Принимающая сторона: Вашингтонский университет)

Региональный полуфиналы и финалы (Sweet Sixteen и Elite Eight)
 26 и 28 марта
 Средне-западный регион, Квикен Лоэнс-арена, Кливленд (Огайо) (Принимающая сторона: Средне-американская конференция)
 Западный регион, Стэйплс-центр, Лос-Анджелес (Калифорния) (Принимающая сторона: Университет Пеппердайн)
 27 и 29 марта
 Восточный регион, Кэрриер-доум, Сиракьюс (Нью-Йорк) (Принимающая сторона: Сиракьюсский университет)
 Южный регион, NRG-стэдиум, Хьюстон (Техас) (Принимающая сторона: Университет Райса, Хьюстонский университет)

Национальные полуфиналы и финал (Финал четырёх и Финал)
 5 и 7 апреля
 Лукас Ойл-стэдиум, Индианаполис (Индиана) (Принимающая сторона: Университет Батлера, IUPUI, Horizon League)

Квалификация

Автоматическая квалификация 
В списке представлены команды, получившие автоматическую квалификацию в турнир, победив в турнире своих конференций (кроме представителя Лиги плюща, где автоматическую квалификацию получил победитель регулярного чемпионата).

Турнирный посев 

*Участники раунда Первые четыре

Турнирная сетка 
* — означает, что победа одержана в овертайме

Время дано по Североамериканскому восточному часовому поясу (UTC-04), если не указано другое

Первые четыре — Дейтон, Огайо

Среднезападный регион — Кливленд, Огайо

Региональный финал

Сборная Среднезападного региона 
Сборная турнира Среднезападного региона: Пэт Конногтон (Нотр-Дам); Зак Огест (Нотр-Дам); Уилли Коли-Стайн (Кентукки); Эндрю Харрисон (Кентукки)

Самый выдающийся игрок региона: Карл-Энтони Таунс (Кентукки)

Западный регион — Лос-Анджелес, Калифорния

Региональный финал

Сборная Западного региона 
Сборная турнира Западного региона: Фрэнк Камински (Висконсин); Тревор Джексон (Висконсин); Джош Гэссар (Висконсин); Дьюк Дакан (Висконсин).

Самый выдающийся игрок региона: Сем Деккер (Висконсин)

Восточный регион — Сиракьюс, Нью-Йорк

Региональный финал

Сборная Восточного региона 
Сборная турнира Восточного региона: Дэнзел Валентайн (Мичиган Стэйт); Терри Розье (Луисвилл); Монтрезл Харрелл (Луисвилл); Уэйн Блэкшир (Луисвилл)

Самый выдающийся игрок региона: Тревис Трайс (Мичиган Стэйт)

Южный регион — Хьюстон, Техас

Региональный финал

Сборная Южного региона 
Сборная турнира Южного региона: Мэтт Джонс (Дьюк); Джастис Уинслоу (Дьюк); Кайл Уилтьер (Гонзага); Домантас Сабонис (Гонзага)

Самый выдающийся игрок региона: Тайс Джонс (Дьюк)

Финал четырёх 
Во время Финала четырёх при составления пар не учитываются номера посева самих команд, а чемпион конференции, в котором выступала команда с наивысшим номером посева играет с чемпионом конференции, в котором находился четвёртый номер посева. Чемпион конференции со вторым номером посева противостоит чемпиону региона с третьим номером посева

Лукас Ойл-стэдиум — Индианаполис, Индиана

Сборная Финала четырёх 
 Сэм Деккер (Висконсин)
 Фрэнк Камински (Висконсин)
 Эндрю Харрисон (Кентукки)
 Джастис Уинслоу (Дьюк)
 Тайс Джонс (Дьюк) — самый выдающийся игрок турнира

Примечания

Ссылки 
 NCAA Men’s Basketball Division I

Сезоны студенческого баскетбола в США
2015 год в баскетболе